Какаба́ев — туркменская фамилия. Известные носители:
 Какабаев, Аннаберды (род. 1961) — туркменский государственный деятель.
 Какабаев, Ашир (1909—1968) — туркменский хлопкороб, Герой Социалистического Труда.
 Какабаев, Халмамед (род. 1939) — туркменский кинорежиссёр.